|-
| (28101) 1998 RP71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28102) 1998 RM79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28103 Benmcpheron||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28104) 1998 SL1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (28105) 1998 SC4||||18 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (28106) 1998 SE10||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 28107 Sapar||||22 вересня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 28108 Sydneybarnes||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28109) 1998 SA29||||18 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28110) 1998 SG30||||19 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28111) 1998 SY31||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28112) 1998 SN37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28113) 1998 SD43||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28114) 1998 SE43||||23 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28115) 1998 SN50||||26 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28116) 1998 SP56||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28117) 1998 SK57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28118) 1998 SR57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28119) 1998 SX71||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28120) 1998 SX72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28121) 1998 SY72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28122) 1998 SJ74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28123) 1998 SM74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28124) 1998 SD79||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28125 Juliomiguez||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28126 Nydegger||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28127 Ogden-Stenerson||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28128 Cynthrossman||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28129 Teresummers||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28130 Troemper||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28131 Dougwelch||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28132 Karenzobel||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28133 Kylebardwell||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28134) 1998 SB131||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28135) 1998 ST131||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28136 Chasegross||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28137 Helenyao||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28138) 1998 SD141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28139) 1998 SN141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28140) 1998 SR144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (28141) 1998 TC||1998 TC||2 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28142) 1998 TU||1998 TU||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28143) 1998 TK5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28144) 1998 TN13||||13 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28145) 1998 TY18||||14 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (28146) 1998 TC32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28147) 1998 TD32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28148) 1998 TL34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28149) 1998 TX34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28150) 1998 UC1||||17 жовтня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (28151) 1998 UG6||||22 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (28152) 1998 UK8||||24 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28153) 1998 UU20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28154) 1998 UQ26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 28155 Chengzhendai||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28156 McColl||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28157) 1998 VY3||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (28158) 1998 VT6||||12 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 28159 Giuricich||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28160) 1998 VC11||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28161 Neelpatel||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28162) 1998 VD14||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28163 Lorikim||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28164) 1998 VY21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28165 Bayanmashat||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28166) 1998 VP25||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28167 Andrewkim||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28168 Evanolin||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28169 Cathconte||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28170) 1998 VC30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28171 Diannahu||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28172) 1998 VZ30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28173 Hisakichi||||11 листопада 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| 28174 Harue||||12 листопада 1998||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (28175) 1998 VM33||||15 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28176) 1998 VV43||||15 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28177) 1998 VO53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28178) 1998 WL1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28179) 1998 WR1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28180) 1998 WU1||||18 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28181) 1998 WW5||||19 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 28182 Chadharris||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28183 Naidu||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28184 Vaishnavirao||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28185) 1998 WJ18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28186) 1998 WK18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28187) 1998 WP19||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28188) 1998 WV19||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28189) 1998 WP22||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28190) 1998 WU23||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28191) 1998 WV23||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28192) 1998 WE24||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28193) 1998 WY30||||29 листопада 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (28194) 1998 WX37||||21 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28195) 1998 XW4||||12 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 28196 Сеґед (Szeged)||||15 грудня 1998||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі,Ласло Кіш
|-
| (28197) 1998 XZ12||||15 грудня 1998||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (28198) 1998 XU16||||15 грудня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28199) 1998 XA42||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28200) 1998 XF44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

28100